Seeland peut être :
Seeland (en ), île du Danemark
Seeland, ville de l'Arrondissement du Salzland en Saxe-Anhalt (Allemagne)
Seeland, région suisse située dans le canton de Berne
 Arrondissement administratif du Seeland, subdivision administrative du canton de Berne nommée d'après le Seeland.